Jubert est le nom de famille de :

 Famille Jubert, noblesse normande
 Alain Jubert (1936-2001), footballeur français
 Hervé Jubert (né en 1970), écrivain français
 Jacques Jubert (1940-), dessinateur, graveur et sculpteur français
 Maurice Jubert (1907-1943), résistant français

Homonymie de patronyme